Lindhammer ist der Name von

 Johann Ludwig Lindhammer (1689–1771), deutscher evangelischer Theologe
 Leonhard Lindhammer († 1732), deutscher Pastor
 Anna Rosina Lindhammer (1695–1726), Ehefrau von Johann Ludwig

siehe auch
 Karl von Lindhamer (1828–1903), königlich bayerischer Generalleutnant